Кукутилья () — город и муниципалитет в северо-восточной части Колумбии, на территории департамента Северный Сантандер. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 11 декабря 1780 года падре Хосе Грегорио Барраганом. Муниципалитет Кукутилья был выделен в отдельную административную единицу в 1804 году.

Географическое положение 

Город расположен в юго-западной части департамента, в горной местности Восточной Кордильеры, на правом берегу реки Кукутилья, на расстоянии приблизительно 45 километров к юго-западу от города Кукута, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1950 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Кукутилья граничит на севере и западе с территорией муниципалитета Арболедас, на северо-востоке — с муниципалитетом Бочалема, на востоке — с муниципалитетом Памплонита, на юго-востоке — с муниципалитетом Памплона, на юге — с муниципалитетом Мутискуа, на юго-западе — с территорией департамента Сантандер. Площадь муниципалитета составляет 372 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 7686 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 52,4 % от населения Кукутильи, женщины — соответственно 47,6 %. В расовом отношении всё население города составляли белые и метисы.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 81,3 %.

Экономика 
73,6 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 19,8 % — промышленные предприятия, 6,6 % — предприятия сферы обслуживания.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Северный Сантандер